Cal Ravella és una masia neoclàssica de Subirats (Alt Penedès) protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
Masia composta de planta baixa i pis, amb torres i galeria d'arcades de mig punt adossada. Cobertes de teula àrab a dues aigües i de pavelló. Terrats amb baranes de balustre. Té uns interiors d'interès. Hi ha terrasses i jardins circumcidants.

Història 
Sembla que el seu origen pot ser del  o XIV, segons R. Bosch de Noya. Això el situa com l'edifici més antic de l'Ordal. Ha sofert, però, moltes reformes posteriors. A l'altra banda de la carretera s'aixeca la capella de Can Ravella, dedicada a Sant Esteve, i que data del .

Referències 

Patrimoni monumental de Subirats
Ravella
Ravella